campo-novense – abitanti di Campo Novo de Rondônia
campo-novense – abitanti di Campo Novo do Parecis
campo-novense – abitanti di Campo Novo